Chef Katonah est un chef de tribu amérindien.
 Katonah est un hameau de la ville de Bedford, dans l'État de New York.
 Katonah est un album du groupe Apollo Sunshine sorti en 2003.